Vier Schiffe der United States Navy wurden nach dem Bundesstaat Iowa auf den Namen USS Iowa getauft:
 die erste Iowa war ein Monitor, der nie in Dienst gestellt wurde
 USS Iowa (BB-4), die zweite Iowa, war ein Schlachtschiff während des Spanisch-Amerikanischen Krieges.
 USS Iowa (BB-53), die dritte Iowa war ein Schlachtschiff, das nach dem Abschluss der Washingtoner Flottenverträge noch während des Baus abgebrochen wurde.
 USS Iowa (BB-61), die vierte Iowa war das Typschiff der Iowa-Klasse während und nach dem Zweiten Weltkrieg.

Iowa